Mediaster är ett släkte av sjöstjärnor. Mediaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsjöstjärnor
Mediaster